En informatique, une sauvegarde est une procédure de duplication de données pour les mettre en sécurité.
 En économie, une procédure de sauvegarde est une procédure de préservation d'une société pour éviter une liquidation judiciaire.
 Dans les jeux vidéo, une sauvegarde est un procédé permettant de conserver la progression d'une partie.